Abramaschwili ist der Familienname folgender Personen:

 Iason Abramaschwili (* 1988), georgischer Skirennläufer 
 Nikolai Abramaschwili (1918–1942), georgisch-sowjetischer Pilot